

Geografia 
 Spagna
 Poblete – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Gerónimo Poblete – calciatore argentino, centrocampista
 Israel Poblete – calciatore cileno, centrocampista
 José Elmer Poblete Porteria – calciatore filippino, centrocampista o ala
 Marcelo Antonio Zunino Poblete – ex calciatore cileno, difensore